

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Rock Springs – comunità della Contea di Yavapai, Arizona
 Rock Springs – census-designated place della Contea di McKinley, Nuovo Messico
 Rock Springs – villaggio della Contea di Sauk, Wisconsin
 Rock Springs – città della Contea di Sweetwater, Wyoming

Letteratura 
 Rock Springs – raccolta di racconti di Richard Ford del 1987